Suite — второй студийный альбом французского диджея  и продюсера Мартина Сольвейга. Релиз состоялся 11 августа 2003 года, при посредничестве Universal Music Group.

Список композиций
Madan (Exotic Disco Mix) - 6:05
Linda (Nasty Version) - 4:38
Rocking Music - 6:44
Tiger Drums - 1:32
I'm A Good Man (Original Rework)	 - 6:04
Believe (Vocal Dub) - 4:54
Everything I Do (Vocal Dub) - 5:44
Burning (Ethnic Wake Up Mix) - 3:18
Linda (Kenny Dope Dub) - 4:51
Heart Of Africa (Afro Drum Dub) - 4:05
Someday (Spen & Karizma Instrumental) - 5:04
 Someday (Point G Mix) - 5:25

Чарты

Примечания 

Альбомы 2003 года
Альбомы Мартина Сольвейга